est un seiyū.

Rôles

Film d'animation 
 Dragon Ball Z : Attaque Super Warrior ! : Scientifique

Voir aussi 
 

Seiyū
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)